Révolte des Comuneros, soulèvement des habitants de la vice-royauté de Nouvelle-Grenade contre les autorités espagnoles en 1781 dans la région de l'actuel département de Santander, en Colombie.
 Révolte des Comuneros, série de soulèvements par les colons dans le Paraguay dans la vice-royauté du Pérou contre les autorités espagnoles de 1721-1725 et 1730-1735.

Voir aussi 
 Guerre des Communautés de Castille menée par les comuneros